— род песочных ос из подсемейства Bembicinae (триба Bembicini). 30 видов.

Распространение 
В Европе около 3 видов. Для СССР указывалось около 6 видов.

Описание  
Среднего и крупного размера осы (12—22 мм). Паразиты в гнёздах ос Stizus и Sphex.

Систематика 
Около 30 рецентных видов.
Род Stizoides Guérin-Méneville, 1844 был описан как подрод в составе рода Stizus с типовым видом Larra fasciata Fabricius, 1798, оказавшимся младшим вторичным гомонимом таксона Stizus fasciatus (Fabricius, 1798) [= Sphex assimilis Fabricius, 1787] Относится к трибе Bembicini.
 )  (=Sphex assimilis Fabricius, 1787; =Stizus fasciatus (Fabricius, 1798) — от Северной Африки до Средней Азии.

Виды Европы 
 ) 
  
  
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Bohart, R.M. & Menke, A.S. 1976. Sphecid Wasps of the World: a Generic Revision. — Berkeley: Univ. California Press. — ix, 695 pp.

Ссылки 
Род на сайте research.calacademy.org
Список видов рода на www.biolib.cz

Песочные осы
Роды перепончатокрылых